

Persone 
Antonio Cardarelli (1831-1927), medico, docente universitario e senatore del Regno d'Italia
Roberta Cardarelli (1967), giornalista italiana
Vincenzo Cardarelli (Nazareno Cardarelli 1887-1959), poeta e scrittore italiano
Amos Cardarelli (1930-2018), calciatore italiano

Altro 
Febbre di Ebstein-Cardarelli, febbre ciclica presente nel linfoma di Hodgkin, meglio nota come febbre di Pel-Ebstein.
Ospedale Antonio Cardarelli, nosocomio della città di Napoli
Segno di Cardarelli, sintomo medico riscontrabile in pazienti con aneurisma dell'arco aortico

Pagine correlate 
 Caldarelli